Дулкадирогуллары (, совр. , также Зулькадар) — бейлик (эмират) в южной Анатолии, а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между 1337 и 1522 годами. Династия также называется Дулкадириды, бейлик — Дулкадир. Основателем и династии, и бейлика был Караджа-бей Дулкадироглу. Мифическому Дулкадиру, отцу Караджи-бея, бейлик и династия обязаны своим названием.

Эмират был расположен в восточной Анатолии в горах Тавр, в верховьях Евфрата, с центрами в Мараше и Эльбистане. Эльбистан имел выгодное расположение, ключевое для проникновения на Анатолийский полуостров, и созданный бейлик, Дулкадир, оказался буфером между крупными государствами Малой Азии: Османской империей, Мамлюкским султанатом, Ак-Коюнлу и зародившимся государством Сефевидов. Соперничая за контроль над Дулкадиром, мамлюки, османы и Сефевиды постоянно вмешивались в дела бейлика и пытались привести к власти своего кандидата из членов династии.

Преемники Караджа-бея пытались лавировать между мамлюками, османами, Сефевидами и Караманидами. Попыткам подчинения со стороны правителя Ак-Коюнлу Узун Хасана Дулкадиридам удалось противостоять. Победа Селима I над мамлюками в 1516 году изменила баланс сил в регионе в пользу османов. В 1517 году в битве при Турнадаге войска Селима разбили войско последнего бея Дулкадира, после чего бейлик вошёл в состав Османской империи как одноимённая провинция.

Название 
Название бейлика на турецком, арабском и персидском языках записывалось различными способами, поэтому историки и лингвисты, которые пытаются определить происхождение этого названия, испытывают трудности. Арабские источники использовали написание Дулгадир и Тулгадир; в сохранившейся ранней надписи на Улу-джами (Большой мечети) в Мараше и ещё в одной надписи на другой постройке имя написано в форме Дулкадир. Но впоследствии имя было арабизировано и искажено. Формы Д(З)у’ль-Кадр и Д(З)у’ль-Кадир встречаются в более поздних османских источниках и являются адаптацией предположительно турецкого имени. Историки, писавшие на персидском языке, использовали форму Зулкадир. Разные формы записи и разное произношение вызвали различные взгляды на происхождение названия. Ориенталист Р. Хартманн, проанализировав транскрипцию названия в разных источниках, пришёл к выводу, что правильно использовать вариант Дулкадир.

Существуют разногласия между историками и лингвистами относительно значения и происхождения имени или прозвища Дулкадир. Вероятно, оно тюркское. Ф. Шумер предположил, что, возможно, это искажённо звучавшее имя Абдулкадир. А. фон Габайн предложила ещё один вариант истолкования имени: tulga+dar= носитель шлема. Третья версия исходит из того, что на арабском Д(З)у’ль-Кадр (Д(З)у’ль-Кадир) означает могущественный, могучий.

История

Легендарный предок 
Арифи-паша писал, что основатель бейлика и династии Караджа-бей был сыном некоего Дулкадира-бея, который умер в 1310 году. Источники этой информации не известны, и проверить её не представляется возможным. Некоторые сведения о Дулкадире есть в истории правителей Карамана, «Караман-наме», написанной в середине XVI века Шикари (ум.1584). «Караман-наме» Шикари основана на персидской истории Караманогуллары, автором которой был некий Ярджани, работавший по заказу Алаэддина-бея Караманида (ум. 1397/98). Согласно «Караман-наме», отца Караджи-бея звали Дулкадир, и он послал своего сына во главе войска в сорок тысяч человек, чтобы помочь сельджукской армии против Караманоглу Мехмета-бея. Когда Мехмет-бей захватил Конью и возвёл на престол Джимри, он победил сына Дулкадира и бросил его в тюрьму. Благодаря бею Эретны тот спасся и вернулся к своей семье в Мараш. Сообщение Шикари выглядит сомнительным, поскольку Мехмет-бей умер в 1277 году, а известная активность Караджи относится к 1335—1353 годам. Эрол Гюнгер называет отца Караджи-бея Хасан Дулкадир-бей, не указывая при этом источников.

Основание бейлика. Караджа-бей 

Сын Олджейту, Абу Саид, умер в 1335 году. После его смерти начался распад государства Хулагуидов. В Анатолии было смутное время, власть ильханов ослабла. В это время обрели независимость многие династии правителей малых государств Анатолии. В мае 1335 года Зайнеддин Караджа впервые пришёл на территорию Киликийской Армении с 5000 всадниками. Он был лидером клана из огузской племенной группы Бозок, летние пастбища которого находились в восточном Тавре. По мнению турецкого османиста Р. Юнанча, сообщества, которые образовали народ Дулкарира, были из племён Баят, Афшар и Бейдили, однако неизвестно, к которому из них принадлежали беи Дулкадира. Представителей племени баят было большинство среди будущих дулкадирцев, и возможно, что беи были выходцами из этого же племени. На мечети Сулеймана-бея около замка Заманты есть надпись, согласно которой корни семьи были в Хорасане.

Разграбив долину Чукурова (Киликию), Караджа-бей вернулся в район Мараша. Воспользовавшись нестабильностью в регионе, в 1339 году он захватил у бея Эретногуллары Эльбистан, а через год бахритский султан Мухаммад ан-Насир грамотой признал его губернатором Эльбистана и беем (главой туркмен в регионе Эльбистан). Остальная часть жизни Караджа-бея прошла в борьбе со своими соседями и в восстаниях против египетского сюзеренитета. В 1343 году Караджа перехватил караван с добычей, захваченной Алаэддином, беем Эретны, в Карамбуке и отправленной в Алеппо. Это послужило началом конфликта с мамлюкским султаном. Губернатор Алеппо выступил против Дулкадира, но у горы Дюльюль Караджа разбил войско мамлюков. Замок Гебен-Калеси Караджа-бей захватил у армянского государства, но сумел удержать его лишь в течение года.

В Каире за время правления Караджа-бея сменилось семь мамлюкских султанов. Караджа не всегда подчинялся мамлюкам, в некоторые периоды времени он воевал против них, пытаясь увеличить подвластную ему территорию. В этом ему удалось добиться некоторого успеха, он в частности взял некоторые твердыни вокруг Алеппо. В 1348 году Караджа претендовал на звание «Малик аз-Захир».

В 1352 году мамлюкский губернатор Алеппо, Бейбуга, восстал против Каира. Караджа вначале был одним из его союзников, но, узнав о наступлением мамлюкской армии, предал Бейбугу и скрылся, ища убежище в соседнем бейлике. Он избежал захвата мамлюками, но был пленён своим соперником Мехмедом бин Эретна, который передал пленника мамлюкам. После 48 дней заключения 11 декабря 1353 года Караджа был подвергнут пыткам и повешен в Каире в возрасте восьмидесяти трёх лет. Тело его три дня было выставлено на воротах Каира. Губернатором Эльбистана мамлюки признали сына Караджи, Халила. Часть земель была передана Рамазаногуллары.

Кроме Халила у Караджи-бея было ещё пятеро сыновей: Сули Шабан-бей, Давуд, Ибрагим, Осман и Иса.

Халил-бей 

Халил-бей, желая отомстить за выдачу отца мамлюкам, напал на бейлик Эретна и захватил Малатью, Харпут, Бесни, расширив границы своего бейлика и на севере, и на юге. Его владения теперь достигали реки Заманты. Вскоре он был вынужден передать Харпут мамлюкам, однако спустя десятилетие снова захватил город. В связи с этим султан Баркук организовал в 1378 году поход из Алеппо на Дулкадир под командованием Мубарека-шаха. Но этот военачальник был убит на поле битвы, а губернатор Малатьи Хаттат Елбога разбит Халилом. В начале 1379 года мамлюкское войско под командованием губернатора Алеппо опять потерпело поражение и было полностью уничтожены с помощью Рамазаногуллары в Юмурталыке. В конце того же года Халил-бей в битве у Мараша разбил мамлюкскую армию под командованием Бююка Хачива Шёгена. После этой победы Дулкадириды присоединили к своим территориям долину Амук. Разграблены были районы вокруг Алеппо. Однако в последующей большой битве летом 1381 года у Мараша Халил и его брат Сули потерпели поражение и отступили в Харпут. Мамлюкам удалось выбить Халила из Эльбистана и прогнать его к Малатье, после чего он временно согласился подчиниться.

Это поражение привело к разрыву между братьями. Мамлюки умело использовали внутрисемейные раздоры Дулкадиридов. Ибрагим, Осман и Иса перешли на сторону мамлюков. Сули отправился прямо к губернатору Алеппо. Вскоре султан Баркук решил избавиться от неспокойного вассала и поручил одному из туркменских командиров, Серимуддина Ибрагима Ягмуроглу, убить Халила. В начале апреля 1386 года Ибрагим Ямуроглу отправился на назначенную встречу с Халилом на плато между Антепом и Марашем. По договору, они должны были встречаться наедине, и Халил оставил свиту в отдалении. Но Ибрагим заранее спрятал своих людей в засаде. Когда Халил подошёл, они набросились на него и проткнули мечами. Отрубив голову, они забрали её с собой и быстро уехали. Когда Халил умер, ему было около шестидесяти лет. Согласно историческим записям, его гробница была расположена возле гробницы Мелик Гази у основания замка Заманты.

Сули-бей и Садака-бей 

Сули-бей, брат Халила, стал его преемником при помощи мамлюков, но в дальнейшем армия Дулкадиридов под командованием Сули победила мамлюкское войско в битве около Гёксуна. В 1389 году Сули поддержал мамлюкских губернаторов Малатьи и Алеппо, Минташа и Ялбугу ан-Насири, поднявших мятеж против Баркука, и послал им подкрепление. Восставшие заняли Сирию и направились к Каиру, принуждая Баркука к отречению в пользу Аль-Салиха Хаджи. Однако после этого союз между Ялбугой и Минташем распался, и после боёв в Каире Минташ взял верх над Ялбугой. Баркук был арестован и сослан в Аль-Карак, но смог найти поддержку для своего возвращения на трон. Сторонника Баркука захватили цитадель и арестовали Аль-Салиха Хаджи. Таким образом в феврале 1390 года Баркук опять стал султаном. Сули оставался верен Минташу в течение некоторого времени после восстановления власти Баркука, но в 1391 году был вынужден признать власть султана. Примерно около 1394 года правители бейликов получили письма от Тамерлана с настоятельным предложением подчиниться ему. Сули принял предложение и даже предложил со своей стороны возглавить армию Тамерлана в походе на мамлюкскую Сирию. Узнав об этом, Баркук отправил против Дулкадира армию, и Сули едва избежал пленения. В мае 1398 года он был убит по приказу Баркука на плато возле Мараша, когда спал в палатке с сыном. Арабские историки описывают Сули-бея как человека мужественного и знаменитого, справедливого и милостивого для своих граждан, но жестокого и безжалостного к противникам. Садака, сын Сули-бея, отправился в Каир и получил у султана разрешение править. Когда он вернулся в Эльбистан, ему пришлось столкнуться с Мехмедом-беем, претендовавшим на трон. Борьба между ними привела к большим жертвам с обеих сторон. Османский султан Баязид I после присоединения земель Кади Бурханеддина (бывший бейлик Эретна) решил навести порядок у своих границ. 2 августа 1399 года он сместил в Эльбистане Садаку и посадил на трон Дулкадира Мехмеда.

Вмешательство Баязида в дела бейлика стало началом османско-мамлюкского конфликта. Оба этих могущественных государства стремились держать Дулкадир под своим контролем.

Мехмед-бей 

Мехмед-бей пришёл к власти в бейлике при помощи Баязида, поэтому его армия воевала против Тамерлана. Во время осады Тамерланом Сиваса в 1400 году дулкадирские отряды нападали на осаждающих. В ответ Тамерлан опустошил земли бейлика. Эти события отражены Шарафаддином Язди в «Зафар-наме». Он писал, возвеличивая Тамерлана и принижая его врагов, и назвал войско Дулкадира «шайкой воров».

Вернувшись в Сирию, Тамерлан послал против Мехмеда армию, разбившую войско бейлика около Тадмура.

В 1402 году Баязид I потерпел поражение от Тамерлана в битве при Анкаре. Тамерлан разделил Анатолию на десяток мелких государств, восстановив все бейлики, ранее покорённые османами, и вернул власть в бейликах бывшим династиям. Первоначальные земли османов Тамерлан разделил между тремя сыновьями Баязида. После этого в Османском государстве начался период междуцарствия, длившийся до 1413 года. Мехмед-бей был вынужден подчиниться власти Тамерлана. Эмине, дочь (или сестра) Мехмеда-бея, вышла замуж за сына Баязида, правившего частью Османской империи в Анатолии, Мехмеда Челеби. На протяжении своего длительного правления бей Дулкадира оставался в дружеских отношениях и ним, и с мамлюкским Египтом. Мехмед-бей неоднократно помогал Мехмеду Челеби. По мнению историков, победа над Исой, братом Мехмеда Челеби, была в том числе подготовлена союзом Мехмеда с туркменскими беями Анатолии, Караманидами и Дулкадиридами. А в 1412 году Мехмед-бей привёл войско для оказания помощи тёзке против его другого брата — Мусы.

В 1419 году Мехмед-бей принял участие в карательном походе мамлюков на Мехмета-бея Караманогуллары. Разбитый им и пленённый Мехмет Караманид был отправлен в Каир. Взамен мамлюки отдали Мехмеду Дулкадириду Кайсери. Караманиды смогли вернуть себе Кайсери, однако уже в 1436 году с помощью османского султана Мурада город опять перешёл к Дулкадиру.

Бертрандон де ла Брокьер, встретивший Мехмеда в Сирии в 1432 году, сообщал, что «этого князя сопровождают тридцать тысяч туркменов».

В 1440 году Мехмед-бей отправился в Каир, чтобы восстановить отношения с мамлюкским Египтом, и выдал одну из своих дочерей за мамлюкского султана аз-Захира Сайф ад-Дина Джакмака. В 1443 году Мехмед-бей умер. К моменту смерти ему было больше 80 лет.

Сулейман-бей 

В 1443 году к власти пришёл Сулейман-бей, старший сын Мехмеда-бея. Правление Сулеймана длилось 12 лет и не было отмечено заметными событиями. В 1449 году Мурад II в поиске союзников против Караманоглу и Кара-Коюнлу женил своего сына, будущего султана Мехмеда II, на дочери Сулеймана, Ситти-хатун. В последние годы своей жизни Сулейман-бей был таким толстым, что даже не мог ездить верхом. Он вёл комфортную жизнь, предаваясь удовольствиям вкусу в гареме, наполненном бесчисленными наложницами. После двенадцати лет правления, произведя к тому времени на свет большое число детей, он умер в августе 1454 года. Сулейман оставил после себя четырёх соперничающих сыновей: Мелика Арслана, Шахбудака, Шехсувара и Алауддевле Бозкурта. Многие другие сыновья умерли при жизни Сулеймана.

Мелик Арслан 

В 1454 году беем стал старший сын, Мелик Арслан. Во время его правления бейлик подвергался постоянным нападениям. Узун Хасан, правитель Ак-Коюнлу, смог захватить Харпут. Давление на Дулкадир со стороны османов и мамлюков, конкурировавших за влияние в регионе, возросло. В октябре 1465 года по подстрекательству своего брата Шахбудака, которого поддерживал мамлюкский султан  (1460—1467), Мелик Арслан был заколот в мечети в Эльбистане. После его убийства Шахбудак стал беем.

Междоусобный конфликт. Шахбудак и Шехсувар 

В ответ на восхождение Шахбудака на престол Дулкадира Мехмед II поддержал другого сына Сулеймана — Шехсувара. С помощью османского войска Шехсувар прогнал Шахбудака и утвердился на троне. Грамота Мехмеда, по которой тот признавал Шехсувара беем Дулкадирогуллары, датирована 14 Раби ас-сани 870 года Хиджры, то есть 4 декабря 1465 года. Шехсувар был единственным из беев Дулкадира, который чеканил свою монету. Он отклонил предложение египетского султана Кушкадама о союзе, и мамлюки направили против Шехсувара войско во главе с его дядей Рустемом. Шехсувар победил дядю и завоевал города Бесни, Гергер, Биреджик и Ромкла. Тогда мамлюкский султан отправил против Дулкадира в Эльбистан армию под командованием губернатора Дамаска Берды-бея и Шахбудака. Шехсувар дважды разбил мамлюкскую армию — осенью 1467 года у подножия горы Турнадаг и весной 1468 года около Антепа. В 1469 году султан Кайтбей отправил против Дулкадирогуллары две экспедиции во главе с Яшбаком мин Махди. Шехсувар вновь победил и использовал эту возможность, чтобы вторгнуться на территорию Сирии. Он предложил Кайтбею мир, но султан отверг предложение и отправил новое войско против Дулкадира. Третий поход на Дулкадир Яшбак предпринял весной 1471 года и на этот раз победил у ручья Савон в районе Аданы. Возможно, что поражение Шехсувара было связано с артиллерией: у него было лишь две пушки, при этом об орудиях источники сообщают лишь то, что они были захвачены, но нет упоминания об их использовании Дулкадиридами. Бей бежал на север. Захватив Кадырли и Козан, Яшбак вернулся в Алеппо, а Кайтбей отправил Мехмеду II послание с просьбой не поддерживать Шехсувара. Весной 1472 года Яшбак настиг Шехсувара в крепости Заманты и взял в плен. Правителем бейлика второй раз стал Шахбудак.

В августе 1472 года Шехсувар был казнён в Каире вместе с тремя братьями, его останки вывесили на воротах Каира. Ему было около сорока лет. В итоге Шахбудак вернулся на трон, с которого был смещён в 1467 году. Сын Мелика Арслана, Кылычарслан, укрывшийся в Ак-Коюнлу, собирался захватить трон, но потерял надежду после того, как в 1473 году Узун Хасан потерпел сокрушительное поражение при Отлукбели. Через несколько лет, в 1480 году, Шахбудак был опять свергнут, теперь уже по инициативе Мехмеда II. На трон в бейлике был посажен ещё один сын Сулеймана-бея, Алауддевле Бозкурт.

Расцвет и закат бейлика. Алауддевле Бозкурт 

Алауддевле Бозкурт стал беем в преклонном возрасте. С Мехмедом он поддерживал хорошие отношения и в 1479 году сам обращался к султану, прося помощи против Шахбудака. Не позднее 1466 года Мехмед женил своего сына Баязида на дочери Алауддевле Айше-хатун. Предположительно, она стала матерью будущего султана Селима I.

После смерти Мехмеда и бегства претендовавшего на османский престол Джема в Египет Алауддевле осадил Малатью, намереваясь отнять её у мамлюков. Кайтбей организовал против Дулкадира поход. В 1484 году османский командующий Якуб-паша нанёс мамлюкской армии тяжёлое поражение. Османско-мамлюкская война 1485—1490 годов, начавшаяся в долине Чукурова, продолжалась шесть лет и часто приводила к поражению Османов. Алауддевле считал конфликт двух сверхдержав выгодным для себя и, несмотря на призывы османов о помощи, ни разу не принял участия в кампаниях, всегда находя отговорки. Во время войны он начал склоняться к союзу с Египтом, так что Баязид предпринял неудачную попытку сместить тестя в пользу Шахбудака — к этому моменту Шахбудак сменил хозяина и теперь служил османским санджакбеем Визе. После окончания войны в 1491 году Алауддевле постарался установить хорошие отношения как с Египтом, так и с Османской империей, и в течение следующих двадцати лет не ссорился с османским султаном. В 1498 году Алауддевде помог мамлюкскому эмиру Акберды, восставшему в Сирии. После провала Акберды он пошёл на компромисс с мамлюками.

У Алауддевле была дочь, Бенли-хатун, на которой хотел жениться шах Исмаил, основатель Сефевидского государства и (позднее) династии. Алауддевле сначала дал согласие, но потом отказал, сославшись на то, что шах Исмаил шиит. После этого между Алауддевле и шахом возникла вражда. К тому же, отказав шаху, Алауддевле выдал Бенли замуж за последнего правителя Ак-Коюнлу Мурада, врага шаха Исмаила. В конфликте Ак-Коюнлу и Сефевидов Алауддевле поддержал своего зятя, Мурада. В 1501 году шах Исмаил, рассерженный на Алауддевле из-за его поддержки Мурада и из-за отказа в женитьбе, напал на Эльбистан и нанёс Дулкадиру серьёзный урон. Кроме того, шах написал бею письмо с требованием выдать ему Мурада. Алауддевле отказался выдать зятя, и Мурад нашёл убежище у османов. Султан Селим назначил Мурада бейлербеем в восточных пограничных провинциях и демонстрировал уважение. Поскольку Мурад женился на дочери Алауддевле, его жена была сестрой матери Селима. В 1505 году бей Дулкадира захватил города Диярбакыр, Мардын и Урфа. Через два года шах Исмаил отправился в поход на Алауддевле, чтобы отомстить, и захватил Мараш и Эльбистан, уничтожив памятники династии. В 1509—1510 годах Дулкадир потерпел поражение от Сефевидов. Алуддевле, потерявший в этой войне двух своих сыновей, отказался от завоевания Диярбакыра и заключил сделку с Сефевидами.

Конфликт с Селимом возник, когда в 1514 году Селим пошёл против шаха Исмаила и потребовал участия Алауддевле в этом походе. Будучи стариком, Алауддевле отказался участвовать в кампании, сославшись на преклонный возраст. После победы над Исмаилом при Чалдыране и Кемахе Селим послал против Алауддевле Хадыма Синан-пашу вместе с Али-беем, сыном Шехсувара. Али-бей тоже служил османам в должности санджакбея . Алауддевле встретил Османскую армию, посланную его внуком и возглавляемую племянником, в Эрдекли между Гёксуном и Андырином. Он был побеждён и погиб 12/13 июня 1515 года. Относительно смерти бея рассказывают, что некий мамлюк заметил Алауддевле по «красивым одеждам». Он прыгнул на старика и отрубил ему голову. Голову Алауддевле отвезли его внуку, султану Селиму, в Гёксун, а Селим отправил её в Каир мамлюкам, союзникам своего врага и деда, в назидание.

Племя Зулькадар 
Согласно сефевидским источникам, в конце XV — начале XVI века, в период правления Алауддевле, около 80 000 туркмен из Дулкадира переселились на территорию Сефевидского государства, став шиитами и приняв учение сефевийе. Особенно активно шло переселение из района Бозок. Потомки переселенцев образовали одно из кызылбашских племён — племя Зулькадар.

Присоединение бейлика к Османской империи. Али-паша 
Селим назначил Али-бея губернатором Мараша с титулом паши, включив Дулкадир в состав Османской империи. Новый бей столкнулся с претензиями на трон сыновей Шахруха бин Аллауддевле, но сумел уничтожить их и установить порядок в бейлике.

Али преданно служил Селиму. Он помогал Буюклы Мехмед-паше захватить Диярбакыр. 24 августа 1516 года в битве при Мардж-Дабике Селим разбил мамлюкское войско. Мамлюкский султан Кансух аль-Гаури погиб, а аббасидский халиф аль-Мутаваккиль III был взят в плен. Али отличился в этой кампании. В 1517 году он был с Селимом в битве при Ридване. Позже Али сыграл большую роль при подавлении в 1519 году восстания джелали, а в 1521 году мятежа Джанберды аль-Газали . После захвата Селимом Каира Али отомстил мамлюкам за казнь своего отца, Шехсувара, участвуя в казни последнего султана мамлюков, Туман-бая.

Успехи бея Дулкадира вызвали зависть Ферхата-паши. Историки единогласны в том, что эта зависть погубила Али. Согласно Босуорту, Ферхат оклеветал бея Дулкадира перед султаном Сулейманом и получил от него согласие на казнь Али вместе с семейством. Согласно Р. Юнанчу, Ферхат-паша пригласил Али с семейством в Токат, якобы для обсуждения похода в Иран. В городке Артукова (совр. Gümüşhacıköy) последний бей Дулкадира Али и его дети были убиты.

После этого регион стал османской провинцией, управляемой бейлербеем из Мараша. При османах члены семьи Дулкадиридов пользовались привилегиями правящего дома. В XVII веке Сагредо писал о них как о семье королевской крови (). Потомки беев Дулкадира продолжали изредка занимать различные посты на протяжении всего периода существования Османской империи.

Представители династии

Генеалогическая таблица согласно Узунчаршилы

Генеалогическая таблица (корректированная)

Государственное устройство

Органы управления 
Бейлик Дулкадир управлялся лично беем. При этом известно, что существовали диван и визири. В источниках упоминается визирь Алауддевле-бея, голова которого была отправлена в Каир вместе с головой самого́ бея. Известно о существовании регулярных налогов и чиновников, ведавших их сбором и учётом.

Монеты Дулкадиридов крайне редки. Известно, что Шехсувар-бей чеканил деньги на монетном дворе в Бесни. Сохранились упоминания, что во время правления Алауддевле Бозкурта чеканились серебряные монеты, но неизвестно, как они выглядели и где был монетный двор.

Армия 
Армия Дулкадира обеспечила образование и существование бейлика. Командовали армией обычно сам бей или его ближайшие родственники, в основном её, как в любом кочевом племени, составляли конники. Количество солдат в разные годы различалось. При основании княжества Караджа-бей располагал отрядом в пять тысяч человек. К концу XIV века численность армии достигала 25 тысяч человек. В 1432 году, по свидетельству французского путешественника Бертрандона де ла Брокьера, бей Дулкадира располагал тридцатью тысячами воинов, причём ещё около 100 тысяч женщин племени могли быть воинами. При осаде Харпута в 1465 году Узун Хасаном бей Дулкадира Мелик Арслан мог выставить армию в 30 тысяч человек. Во времена Шехсувара-бея армия Дулкадира была достаточно сильной, чтобы несколько раз победить мамлюкскую армию. Чтобы победить дулкадирского бея Алауддевле, египетское правительство сократило расходы и приняло чрезвычайные меры. В бейлике существовала система тимаров.

Правосудие 
В бейлике существовали суды, Алауддевле выпустил кодекс законов — «Канун-наме». В нём содержалось 58 статей, регулировавших социальную, экономическую, политическую и правовую жизнь общества: пошлины и штрафы, наказания за уголовные преступления и за преступления против нравственности, правила торговли.

Наследие 
Особенностью региона является влияние сельджукского, османского и мамлюкского искусства. Одной из самых значимых построек времён бейлика является Улу-ками (Большая мечеть) в Эльбистане, построенная в османском стиле.

Согласно тексту вакуфных документов, Алауддевле построил два медресе (Таш и Багдадие), две завии (Bum Dede, Dede Baba), Бедестен (Maraş Bedesteni) и мечеть (Taş). Им были восстановлены медресе (Бектутие) и мечеть Улу-ками. Надпись над входом в мечеть сообщает, что Алауддевле сын Сулеймана перестраивал её в 1501 году. Большая мечеть в Мараше построена в сельджукском стиле с изображением семи всадников на михрабе. Согласно вакуфным документам, мечеть была построена Сулейманом-беем (1442—1454).

Ещё одно медресе — Хатуние в Кайсери — построено Мехмедом-беем в 1432 году. Всего членами семейства было построено в Мараше, Эльбистане, Афсине, , Гемереке, Чандыре, Акдаге, Богазляне, Киршехире, Кадырлы, Харуние, Антепе:

 34 мечети ;
 12 медресе;
 1 имарет;
 57 завии.

Комментарии

Примечания

Литература и источники

Источники

Литература

Энциклопедии и справочники 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анатолийские бейлики
Дулкадирогуллары
Династии средневековой Азии
Тюркские династии